Nachrangdarlehen ist ein Begriff aus dem Finanzwesen:

Rang (Sachenrecht) (Grundstücke)
Nachrangiges Darlehen (Unternehmenskredite)